Agostino Mainardi – teologo e pastore protestante italiano
Aldo Mainardi – ex calciatore italiano
Andrea Mainardi – cuoco italiano
Andrea Mainardi detto il Chiaveghino – pittore italiano del tardo Rinascimento
Angelo Mainardi – giornalista, scrittore e critico letterario italiano
Bortolo Mainardi – architetto e progettista italiano
Danilo Mainardi – etologo, ecologo e divulgatore scientifico italiano, figlio di Enzo
Elisa Mainardi – attrice italiana.
Enzo Mainardi – poeta e pittore italiano
Giuseppe Mainardi – calciatore italiano
Girolamo Mainardi – editore, tipografo e impresario teatrale italiano
Guido Mainardi – politico italiano
Luigi Mainardi – ex calciatore italiano
Matteo Mainardi – economista italiano
Sebastiano Mainardi – pittore italiano